Red River kan syfta på följande:
 Red River (film), en amerikansk westernfilm (1948)

Geografi

Kanada 

 Red River of the North, flod i Minnesota, North Dakota (USA) och Manitoba (Kanada), 
 Red River, British Columbia, vattendrag,

Kina 

 Röda floden,

Storbritannien 

 Red River, Cornwall, vattendrag i England,

USA 
 
 Red River, flod i Texas, Oklahoma, Arkansas and Louisiana, 
 Red River, New Mexico, ort i Taos County, 
 Red River of the North, flod i Minnesota, North Dakota (USA) och Manitoba (Kanada) - se Kanada ovan